Тестамент се може односити на:
 Тестамент, законом уређени облик једностране, строго личне и опозиве изјаве воље за то способног лица
 Тестамент, југословенски филм из 1966.
 Тестамент, југословенски неми филм из 1975.
 Тестамент, роман Видосава Стевановића, добитник НИН-ове награде 1986.
 Тестамент, музички албум Александре Пријовић из 2017.
 Тестамент, америчка треш метал група из Оукланда